36 стран подали заявки на участие в Кубке африканских наций 1984 года, претендуя на 8 мест в финальном турнире.  (действующий чемпион) и  Берег Слоновой Кости (хозяин турнира) получили путёвки автоматически, а остальные 34 страны разыграли 6 путёвок в трёх раундах в турнире на выбывание.

Предварительный раунд 

 отказалась от участия в турнире,  Бенин автоматически вышел в первый раунд.

 вышла в первый раунд.

 вышло в первый раунд.

 вышло в первый раунд.

 Лесото отказалось от участия в турнире,  автоматически вышел в первый раунд.

 отказался от участия в турнире,  автоматически вышел в первый раунд.

 вышел в первый раунд.

 Руанда вышла в первый раунд.

 вышла в первый раунд.

 вышло в первый раунд.

Первый раунд 

 вышел во второй раунд.

 Египет вышел во второй раунд.

 Эфиопия вышла во второй раунд.

 вышло во второй раунд.

 вышел во второй раунд.

 вышел во второй раунд.

 отказался от участия в турнире,  автоматически вышло во второй раунд.

 вышло во второй раунд.

 вышел во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 вышел во второй раунд.

 вышел во второй раунд.

Второй раунд 

 получил путёвку в финальный турнир.

 Египет получил путёвку в финальный турнир.

 получило путёвку в финальный турнир.

 получило путёвку в финальный турнир.

 получила путёвку в финальный турнир.

 получил путёвку в финальный турнир.

Примечания

Ссылки 

Кубок африканских наций 1984 на RSSSF

Кубки африканских наций